Amenemhat – imię czterech faraonów z XII dynastii.

 Amenemhat I,
 Amenemhat II,
 Amenemhat III,
 Amenemhat IV.

Imię Amenemhat znaczy "Amon jest na czele (prowadzi)".